Čížkov kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Čížkov (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Čížkov (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar